Zierhut ist der Familienname folgender Personen:

 Sarah Zierhut (1985), deutsche Basketballspielerin
 Wolfgang Zierhut (1886–1946), deutschnationaler Politiker